Luis Silva es un nombre que se puede referir a las siguientes personas:

Deportes 
 Luis Silva López (1988-), futbolista estadounidense.
 Luis Fernando Silva (1989-), futbolista mexicano.
 José Luis Silva (1991-), futbolista chileno.

Política 
 Luis García Silva (1968-), político mexicano.
 José Silva Martinot (1966-), político peruano.

Arte 
 Luis Silva Mascuñana (1962-), escritor y estudioso de textos históricos de alquimia.
 Lucho Gatica (1928-2018), cantante de boleros chileno.
 Lucho Silva (1931-2015), músico de jazz ecuatoriano.
 Luis Silva (cantante) (1962-), cantante venezolano.
 Luis Daniel Silva (1978-), humorista cubano.

Otros 
 Luis Edgar Devia Silva (alias Raúl Reyes) (1980-2008), guerrillero colombiano.